Universiade 1975 steht für:
 Sommer-Universiade 1975
 Winter-Universiade 1975